Cancelliere dello Scacchiere
 Exchequer, o scacchiere dell'erario
 scacchiere, plurale di scacchiera